La bibliothèque nationale du Viêt Nam () est située dans le district de Hoan Kiem à Hanoï.

Historique 
L'actuelle bibliothèque nationale est l'héritière de la bibliothèque centrale de l’Indochine, créée à la suite du décret du  portant sur l'organisation des archives et des bibliothèques publiques.

Elle prendra successivement les noms de bibliothèque Pierre Pasquier (), bibliothèque nationale (), bibliothèque centrale de Hanoï () avant de prendre son nom actuel le .

Notes et références

Liens externes 
 
 Version francophone du site officiel

Viet Nam
Culture vietnamienne
Bâtiment à Hanoï
District de Hoan Kiem